Нікій (бл. 469 до н. е., Аттика — 413 до н. е., Сіракузи) — афінський державний діяч, стратег, багатий рабовласник.
 Нікій (художник) - давньогрецький художник